Добрица () — село в Сербии, в общине Алибунар, в Южно-Банатском округе автономного края Воеводина, в историко-географической области Банат. По переписи населения Сербии 2002 года в селе проживали 1344 жителя (по переписи населения 1991 года — 1621 житель).

Демография 
В селе Добрица, по переписи 2002 года проживали 1115 совершеннолетних жителей, средний возраст которых — 45,2 лет (42,8 года у мужчин и 47,7 года у женщин). В селе есть 494 домашних хозяйства, а среднее число жителей в домохозяйствах — 2,72.

По результатам трёх последних переписей населения наблюдается сокращение числа жителей.

Примечания

Ссылки 

Населённые пункты Воеводины